Köttsjön kan syfta på
Köttsjön, Ragunda, by vid sjön Köttsjön, Jämtland i Ragunda kommun i östra Jämtland, 
Köttsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Köttsjön, Dalsland, sjö i Melleruds kommun,  (28,2 ha)
Köttsjön, Södermanland, sjö i Gnesta kommun,  (7,99 ha)
Köttsjön, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun,  (34,6 ha)
Köttsjön, Jämtland, sjö i Ragunda kommun,  (1,18 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn